Марк Фаррелл:
 Фаррелл, Марк (1953—2018) — британский теннисист.
  (род. 1966) — канадский комик и писатель.
 Фаррелл, Марк (род. 1974) — американский политик, 44-й мэр Сан-Франциско.